Кинингер ():

  (1767—1851) — австрийский художник и гравёр.
 Кинингер, Георг (1902—1975) — немецкий шахматист.